Сергей Френкель:
 Френкель, Сергей Андреевич (1875?—1930) — инженер, деятель российского кинематографа, в эмиграции переводчик.
 Френкель, Сергей Яковлевич (1923—1998) — советский и российский физик-теоретик, сын Я. И. Френкеля.